Le tournoi de tennis de Carlsbad est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1980 I se dispute du 22 au .

Pam Shriver remporte le simple dames. En finale, elle bat Kate Latham, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Laura duPont et Pam Shriver.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Carlsbad
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1980 I
Carlsbad I
Tennis aux États-Unis en 1980
Sport en Californie en 1980
Tennis en mars 1980